Го́ча Ка́рлович Ткебуча́ва (; 24 ноября 1963) — советский и грузинский футболист. Ныне — тренер.

Карьера

Игровая

Клубная 
Футбольную карьеру Гоча Ткебучава начал в грузинском «Локомотиве» в 1982 году. Проведя несколько игр во второй лиге он перешёл в тбилисское «Динамо», но сыграл лишь один матч за дубль и ушёл в московское «Динамо». В высшей лиге Гоча дебютировал 23 мая в матче 12-го тура против «Пахтакора», выйдя на замену после перерыва вместо Александра Бородюка и на 86-й минуте забил гол. Всего в том сезоне Ткебучава сыграл 17 матчей, забив 3 гола. Сезон 1983 года он также провёл в «Динамо», а в 1984 перешёл в «Гурию». За 3 года Гоча провёл 132 матча и забил 16 мячей. В 1986 году помог команде выйти из первой лиги в высшую, однако в следующем сезоне «Гурия» в чемпионате СССР заняла последнее место и вылетела обратно, а Ткебучава покинул клуб. Сезон 1988 года он начал в тбилисском «Динамо», а летом вернулся в «Гурию», сыграв за 4 сезона 98 матчей и забив 4 гола. С 1991 по 1992 год Гоча играл за «Иберию», с 1992 по 1993 за финский клуб «Ильвес». С 1993 по 1994 он снова играл за «Динамо» из Тбилиси. В 1994 году Ткебучава уехал в Израиль и выступал там до завершения карьеры в 2000 году.
С июня 2017 года помощник главного тренера Шота Арвеладзе в ташкентском «Пахтакоре».

В сборной 
В 1983 году Гоча Ткебучава был в составе молодёжной сборной СССР на чемпионате мира в Мексике, однако не сыграл там ни одного матча.

Свой единственный матч за сборную Грузии он сыграл 26 июня 1994 года в товарищеской встрече против сборной Латвии.

Тренерская 
После окончания выступлений Ткебучава стал тренером.
В 2001 году возглавлял «Динамо» из Тбилиси. В 2004 году руководил молодёжной сборной Грузии.

С 2017 года входит в тренерский штаб узбекистанского клуба «Пахтакор» (Ташкент).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Ильвес»
Игроки ФК «Хапоэль» Ашдод
Игроки ФК «Хакоах» Рамат-Ган
Игроки ФК «Хапоэль» Ашкелон
Игроки ФК «Маккаби» Герцлия
Игроки ФК «Бейтар» Тель-Авив
Игроки сборной Грузии по футболу
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры сборной Грузии по футболу